Stati Uniti d'America
 Westlake – distretto di Los Angeles, California
 Westlake – città della Parrocchia di Calcasieu, Louisiana
 Westlake – città della Contea di Cuyahoga, Ohio
 Westlake – città della Contea di Tarrant, Texas
 Sudafrica
 Westlake – località del Municipio metropolitano di Città del Capo